gmina Krasne – gmina wiejska, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
 gmina Krasne – gmina wiejska, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie
dawne gminy:
 gmina Krasne – gmina wiejska, powiat skałacki, woj. tarnopolskie
 gmina Krasne – gmina wiejska, powiat złoczowski, woj. tarnopolskie
 gmina Krasne – gmina wiejska, powiat wilejski/mołodeczański, woj. nowogródzkie/Ziemia Wileńska/woj. wileńskie